

Geografia 
Esistono più comuni francesi con questo nome:
Dorat – Puy-de-Dôme
Le Dorat (Haute-Vienne)

Persone 
 Charles Dorat (1906-1997) – attore e sceneggiatore francese
 Claude-Joseph Dorat (1734-1780) – poeta, drammaturgo e scrittore francese 
 Jean Dorat (1508-1588) – scrittore e poeta francese
 João Dorat (1954) – artista brasiliano